Леві (, ):

Ім'я 
 Леві Ганссен — фарерський футболіст, фланговий півзахисник, нападник клубу «ГБ Торсгавн».
 Леві Ешкол (1895—1969) — прем'єр-міністр Ізраїлю (1963—1969).
 Леві Лейфеймер (англ. Levi Leipheimer, 25 жовтня 1973) — американський велогонщик, олімпійський медаліст.
 Леві Мванаваса (1948—2008) — президент Замбії
 Леві Мортон (1824—1920) — американський політик, 22-й віце-президент США (1889—1893)
 Леві Стросс (1829—1902) — американський промисловець, засновник компанії Levi Strauss

Прізвища 
 Бернар-Анрі Леві (1948) — французький філософ
 Володимир Леві (1938) — російський лікар-психотерапевт, психолог, письменник, художник і музикант.
 Давід Леві (політик) (1937) — ізраїльський державний і громадсько-політичний діяч, дипломат.
 Давід Леві - інші люди з ім'ям Давід і цим прізвищем
 Джейн Леві (нар. 1989) — американська акторка
 Еварист Леві-Провансаль — французький сходознавець.
 Ерік Леві (справжнє ім'я: Ерік Жак Левісаль) — французький композитор, мультиінструменталіст.
 Клод Леві-Строс (1908—2009) — французький антрополог.
 Максиміліан Леві (нар. 1987) — німецький велогонщик, олімпійський медаліст.
 Марк Леві (;  1961) — французький письменник-романіст.
 Моріс Леві (; 1838—1910) — французький математик, механік та інженер.
 Огюст-Мішель Леві (1844, Париж, — 24 вересня 1911, Париж) — французький петрограф, член французької АН (1896).
 О́тто Леві (1873—1961) — австрійсько — німецько — американський фармаколог
 Прімо Леві (1919—1987) — італійський поет, прозаїк, есеїст, перекладач.
 Поль Леві (1886—1971) — видатний французький математик; член Паризької АН (1964)
 Рита Леві-Монтальчині (1909—2012) — італійський нейробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1986 року
 Тулліо Леві-Чивіта (1873—1941) — італійський математик, член Лондонського королівського товариства

Топоніми 
 Леві — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Йонна.
 Леві (Квебек) — місто у провінції Квебек (Канада), розташоване напроти міста Квебек.
 Кастельно-де-Леві — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн.
 Леві-Сен-Ном — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін.
 Люрсі-Леві — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє.
 Лабастід-де-Леві — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн.

Інше 
 Розподіл Леві — неперервний розподіл ймовірностей для невід'ємної випадкової величини, названий на честь французького математика Поля Леві.
 Процес Леві — будь-який неперервний процес з початком в нулі, який має незалежні
 Символ Леві-Чивіти використовується в тензорному аналізі. Назван на честь італійського математика Тулліо Леві-Чивіти.
 Крива Леві — фрактал, який був запропонований французьким математиком Полем Леві
 Комета Шумейкерів—Леві 9 (D/1993 F2) — короткоперіодична комета.
 12473 Леві-Чивіта (12473 Levi-Civita) — астероїд головного поясу, відкритий 10 лютого 1997 року.
 9722 Леві-Монтальчині (9722 Levi-Montalcini) — астероїд головного поясу, відкритий 4 березня 1981 року.
 Леві Стедіум (англ. Levi's Stadium) — футбольний стадіон, розташований в американському місті Санта-Клара, штат Каліфорнія.
 Кальман-Леві — французьке видавництво.

Див. також 
 Левит
 Левіт
 Левіти — за Книгою Буття, нащадки Левія — 3-го сина Якова (יַעֲקֹב), відомого таож як Ізраїль;
 Лев'є — муніципалітет у Франції.

Єврейські прізвища